

Codici 
 nmz – codice ISO 639-3 della lingua awdm

Aziende 
 NMZ – Nižegorodskij mašinostroitel'nyj zavod, fabbrica metalmeccanica dell'Unione Sovietica e poi della Federazione russa